Уэ́ст-Ме́лтон () на Южном острове Новой Зеландии — крупнейший город округа Селуин в регионе Кентербери. Он расположен в 14 километрах к западу от Крайстчерча.

История 
Первые европейские поселенцы появились в этой местности в 1864 году. Это были: Джон Хилл (), А. Трускотт (), Луис Коуттс (), К. Ньютон (), Джон Джонс (), Э. Воган (), A. Сандерсон (), Г. Шеферд (), Г. Трикетт (). Трикетт дал название этой области.

Население 
Население города выросло с 4133 жителей по данным переписи 1996 года до 5613 по данным 2006 года. Однако, в связи с низкой рождаемостью и большим количеством сельского населения, фактическая численность городского населения гораздо ниже.

Земледелие и животноводство 
Здесь находится значительная часть сельскохозяйственных и животноводческих угодий страны. Вокруг города расположены живописные пахотные земли, развито овцеводство. Урожайность овса здесь в среднем составляет 13,44 центнеров с гектара, а пшеницы — 8,96 центнеров с гектара, но бывают и более высокие урожаи. В большом количестве выращивается рапс и турнепс, которые идут на откармливание овец.

В последнее время в Уэст-Мелтоне стало развиваться виноградарство и оленеводство. В городе проводятся рысистые бега (троттинг).

Транспорт 
Из Уэст-Мелтона в Крайстчерч можно попасть через пригороды Риккартон и Ялдхерст по . Ближайшая железнодорожная станция, Уидонс, находится в 8 километрах к югу от города. К северу от города расположен  (NZWL).

Образование 
В городе есть государственная средняя школа (), дециль 10, в которой дети учатся с 0-го по 8-й классы. В школе работают 10 преподавателей и занимаются чуть более 230 детей. Действует попечительский совет, проводятся курсы подготовки к школе.

Наука 
Неподалёку от города, на западе, расположена обсерватория Кентерберийского астрономического общества имени Р.Ф. Джойса.

Инфраструктура 
В Уэст-Мелтоне есть англиканская и методистская церковь, гостиница, магазин, лавка кузнеца. На территории торговой компании West Melton Saleyards Company проводятся ежемесячные ярмарки, пользующиеся большой популярностью. Публичная библиотека, примыкающая к школе, содержит около 800 хорошо подобранных книг.

Спорт 
В городе есть теннисный корт, поле для игры в крикет, спортивный клуб и велосипедный клуб Лиги велосипедистов Новой Зеландии.

Примечания

Ссылки 
 Совет округа Селуин
 Карта округа
 

Города Новой Зеландии
Населённые пункты региона Кентербери
Южный остров (Новая Зеландия)
Селуин (округ)